Wigley ist der Familienname folgender Personen:

 Dafydd Wigley, Baron Wigley (* 1943), britischer Politiker
 Steve Wigley (* 1961), englischer Fußballspieler und -trainer
 Tamara Wigley (* 1975), Leichtathletin von St. Kitts und Nevis